Voici la liste des planètes mineures numérotées de 593001 à 594000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro.

Planètes mineures 593001 à 594000

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000